

Біг-Бенд — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин.
 Біг-Бенд — селище, штат Вісконсин.
 Біг-Бенд — переписна місцевість, штат Каліфорнія.

Біг-Бенд — місто в Есватіні.